Монфо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Волон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04127.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 388 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зимой прохладно, бывают частые заморозки. Иногда дуют мистрали.

Экономика 
В 2007 году среди 237 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 159 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности — 67,1 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 159 активных работали 146 человек (73 мужчины и 73 женщины), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 78 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка (1574 год)
 Несколько древних мостов
 Церковь Св. Марии Магдалины (конец XVII века)
 Церковь Сен-Дона, исторический памятник

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки